Овај термин може означавати:

 Стрес, у медицини;
 Стрес, притисак по јединици површине, у механици.